Anton Teyber (Viena, 1756 - 1822), compositor austríac.
 Franz Teyber (Viena, 1758 - 1810), compositor i organista austríac.